In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Ingolstadt aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. 
Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 
 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CSU: Christlich-Soziale Union in Bayern
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Bündnis 90/Die Grünen
 JU: Junge Union
 Linke: Die Linke
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 
 BGI: Bürgergemeinschaft Ingolstadt
 F: Die Freiheitlichen (Republikaner-Abspaltung)
 UDI: Unabhängige Demokraten Ingolstadts
 UW: Unabhängige Wählerschaft, ab 2002 Freie Wähler (FW)

Abkürzungen 

 Sonst.: Sonstige
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Die Ergebnisse der kleineren Parteien sind für die Wahlen zwischen 1946 und 1966 nicht einzeln aufgeschlüsselt und unter Sonstige zusammengefasst.

 Vor der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Bayern

Fußnote

1 1996: zusätzlich: F: 2,4 %

 Nach der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Bayern

Fußnote

1 1996: zusätzlich: F: 2,4 %

Sitzverteilung (nur Stadträte, ohne Oberbürgermeister)

 Vor der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Bayern

 Nach der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Bayern

Weblinks 
 StLA Bayern: Leitseite zu den Kommunalwahlen
 Wahlergebnisse 1946-2014
 Wahlergebnisse 1978-2008
 Wahlergebnis 2014

Einzelnachweise 

Ingolstadt
Kommunalwahlen